Чишмеа има више значења:

 Чишмеа (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Чишмеа (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији